Haverkamp (auch Havercamp) ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Haverkamp (1937–2021), deutscher Historiker für Mittelalterliche und Neuere Geschichte
 Anselm Haverkamp (* 1943), deutscher Anglist, Komparatist und Literaturtheoretiker
 Bernhard Haverkamp (1875–1935), deutscher Kaufmann und Politiker
 Christina Haverkamp (* 1958), deutsche Menschenrechtsaktivistin 
 Egbert Haverkamp-Begemann (1923–2017), niederländisch-US-amerikanischer Kunsthistoriker
 Eva Haverkamp-Rott, deutsche Historikerin
 Frank Stangenberg-Haverkamp (* 1948), deutscher Investmentbanker und Unternehmer
 Hermann Haverkamp (1942–2021), deutscher Wasserballspieler
 Reinhard Haverkamp (* 1954), deutsch-norwegischer bildender Künstler
 Rita Haverkamp (* 1966), deutsche Juristin
 Sigebert Haverkamp (1684–1742), niederländischer klassischer Philologe und Numismatiker
 Wiltrud Haverkamp (* 1942), deutsche Schwimmerin; siehe Wiltrud Urselmann
 Wendelin Haverkamp (* 1947), deutscher Kabarettist, Autor, Musiker, Komponist und Radiomoderator
 Wilhelm Haverkamp (1864–1929), deutscher Bildhauer

Haverkamp steht außerdem für:

 ein Ortsteil von Gelsenkirchen (Gelsenkirchen-Haverkamp)

Siehe auch:

 Haferkamp
 Haberkamp
 Hawerkamp